Schlaraffenland steht für:
 Schlaraffenland, fiktiver Ort

Schlaraffenland ist der Titel, oder ein Titelbestandteil, folgender Kunstwerke:
 Das Schlaraffenland (Bruegel), Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren (um 1567)

Schlaraffenland ist der Titel, oder ein Titelbestandteil, folgender literarischer Werke und Bildbänder:
 Das Märchen vom Schlauraffenland, Grimm’sches Märchen; bei Ludwig Bechstein erschienen als Das Märchen vom Schlaraffenland
 Im Schlaraffenland, deutscher Roman von Heinrich Mann (1900)
 Globi will ins Schlaraffenland, Schweizer Bildband der Kinderbuch-Figur Globi (1949)
 Mecki im Schlaraffenland, deutsches Bilderbuch der Comicfigur Mecki (1952)

Schlaraffenland ist der Titel, oder ein Titelbestandteil, folgender musikalischer Werke:
 Peter und Paul reisen ins Schlaraffenland, österreichische Operette für Kinder von Franz Lehár (1906)
 Aufstand im Schlaraffenland, Musikalbum der deutschen Gruppe Deichkind (2006)

Schlaraffenland ist der Titel, oder ein Titelbestandteil, folgender Filme:
 Hans Trutz im Schlaraffenland, deutscher Stummfilm von Paul Wegener (1917)
 Am Wege nach Schlaraffenland, deutscher Dokumentarfilm von Walter Fischer (1928) 
 Aufruhr im Schlaraffenland, BRD-Märchenfilm von Otto Meyer (1957)
 Im Schlaraffenland (1965), BRD-Fernsehfilm von Claus Peter Witt (1965) 
 Im Schlaraffenland (1975), DDR-Fernseh-Verfilmung des Heinrich-Mann-Romans von Kurt Jung-Alsen (1975) 
 Schlaraffenland (1978), BRD-Fernsehfilm von Heinz Schaefer (1978) 
 Im Schlaraffenland. Ein Roman unter feinen Leuten, BRD-Fernseh-Verfilmung des Heinrich-Mann-Romans von Fritz Umgelter (1981) 
 Schlaraffenland (1990), deutscher Fernsehfilm von Michael Verhoeven (1990) 
 Schlaraffenland (1995), Schweizer Spielfilm von Felix Tissi (1995) 
 Schlaraffenland (1999), deutscher Spielfilm von Friedemann Fromm (1999)
 Tatort: Schlaraffenland, deutscher Fernsehkrimi von Nina Grosse (2002)
 Das Märchen vom Schlaraffenland (2016), deutscher TV-Märchenfilm von Carsten Fiebeler (2016)